Earl Young peut désigner :
 Earl Young (1940-), un batteur américain de musique soul et disco ;
 Earl Young (1941-), un athlète américain spécialiste du 400 mètres.